Бербер может означать:

Фамилия 
  (1913—1966) — австрийский киноактёр и борец.
 Бербер, Анита (1899—1928) — немецкая танцовщица и киноактриса.
 Бербер, Зоя Рудольфовна (род. 1987) — российская актриса.
  (1940—2012) — боснийский художник.
 Бербер, Феликс (1871—1930) — немецкий скрипач.

Прочее 
 Бербер — город в Судане.

См. также 
 Берберы — название коренных жителей северной Африки
 Бербера — город в Сомали
 Бербере — смесь специй